Спа́сское кла́дбище — ряд христианских кладбищ, главный храм или часовня которых освящены в честь Спасителя.

 Спасское кладбище (Тула) — православное кладбище в Туле, Россия.
 Спасское кладбище (Осло) — лютеранское кладбище в Осло, Норвегия.